Landkreis Lauterbach, een voormalig district in de Duitse deelstaat Hessen
Lauterbach (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Lauterbach (Wartburgkreis), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Lauterbach (Saarland), een plaats in de Duitse deelstaat Saarland
Lauterbach (Schwarzwald), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg